Ля минор (a-moll) — минорная тональность с тоникой ля. Не имеет при ключе знаков альтерации.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Бах — Партита для флейты BWV 1013, Прелюдия и фуга BWV 551; Прелюдия и фуга № 20 BWV 890 (ХТК, II том);
 Бетховен — К Элизе
 Паганини — Каприс № 24; Концерт для скрипки с оркестром №5; 
 Шуман — Концерт для фортепиано с оркестром op. 54;
 Григ — Концерт для фортепиано с оркестром op. 16;
 Лист — Трансцендентальный этюд № 2;
 Малер — Симфония № 6 «Трагическая»;
 Рахманинов — Симфония № 3 op. 44, Рапсодия на тему Паганини, op. 43, Этюд-картина ор. 39 № 2, Этюд-картина ор. 39 № 6;
 Гайдн — Трио для альта, баритона и виолончели № 87;
 Моцарт — Соната для фортепиано № 8;
 Прокофьев — Соната для фортепиано № 4 op. 28;
 Мясковский — Симфония № 3, Симфония № 23
 Twenty One Pilots — Car Radio; Implicit Demand for Proof
 Гимн Болгарии

Тональности
Минор